Messestadt steht für:

 die Messestadt Leipzig
 Messestadt Riem, ein Stadtteil Münchens

Siehe auch:

 Messe (Wirtschaft)